
Termin -{GGT}- ima više značenja.

 -{GGT}-, gama glutamil transferaza, je membranski enzim iz grupe peptidaza koji katalizuje prenos hidrolizom oslobođenog ostatka glutaminske kiseline na neku aminokiselinu ili peptid.
 -{GGT}-, Zlatna kapija tranzit (), je javni transportni sistem u San Francisku.
 Genetički kod za glicin
 Glutationska hidrolaza, enzim